La governació de Gizeh —en àrab محافظة الجيزة, muḥāfaẓat al-Jīza— és una de les governacions d'Egipte. Està situada al centre del país i la seva capital és la ciutat de Gizeh. També destaquen les ciutats d'Atfih i Memfis, així com la Necròpolis de Gizeh i l'oasi de Bahariya. L'any 2006 tenia una població de 6.272.571 habitants.

Referències 

Gizeh